Flap o ipersostentatore è un organo mobile connesso alle ali e comune a molti aeroplani.
Flap o tap, o consonante battuta è detta una consonante occlusiva prodotta con un breve e veloce contatto degli organi articolatori.

Altri progetti